Клочковський В'ячеслав Євгенович, Клочко́вський В'ячесла́в (Вацлав) Євге́нович (*4 (16) лютого 1873, Санкт-Петербург — † 5 січня 1930, Варшава) — український, російський та польський військовий діяч, контр-адмірал.
 Клочковський сільський округ — адміністративна одиниця у складі Камистинського району Костанайської області Казахстану.